Aspre (Planoles), Entitat de població del terme municipal de Planoles (Ripollès)
 Aspre (planta), (Oxalis pes-caprae) .